

Мала Муксалма — острів у складі Соловецьких островів
 Мала Муксалма — селище, Приморський район, Архангельська область

Дивись також 
 Муксалма
 Велика Муксалма